Dies ist eine Liste der diplomatischen und konsularischen Vertretungen des Iran.

Diplomatische und konsularische Vertretungen

Afrika

Asien

Australien und Ozeanien 
: Canberra, Botschaft
: Wellington, Botschaft

Europa

Nordamerika

Südamerika

Vertretungen bei internationalen Organisationen  
: Brüssel, Ständige Vertretung
: New York, Ständige Vertretung
 Vereinte Nationen: Genf, Ständige Vertretung
 Vereinte Nationen: Wien, Ständige Vertretung
: Rom, Botschaft

Einzelnachweise

Weblinks  
 

Iran
Auslandsvertretungen